Stigmat, la plural stigmate, se poate referi la:

Ca semn simbolic 
 Marcă, ștampilă, semn care se aplica (cu ajutorul unui fier roșu) pe corpul sclavilor sau al delincvenților
 Semne ale suferinței fizice, corespunzătoare rănilor lui Hristos răstignit, apărute în urma extazului la unii sfinți și credincioși

În biologie 
 Stigmat (botanică), partea superioară a pistilului, pe care se prinde și încolțește polenul
 Stigmat (entomologie), fiecare dintre cele două deschizături ale traheilor, așezate pe părțile laterale ale corpului unor insecte, miriapode etc.

În alte domenii 
 Stigmat social

Legături externe